Аса́дов (Аса́дова) () — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Асадов, Александр Рафаилович (род. 1951) — советский и российский архитектор.
 Асадов, Али Идаят оглу (род. 1956) — премьер-министр Азербайджана с 2019 года.
 Асадов, Ариф Гюльага оглы (род. 1970) — азербайджанский футболист.
 Асадов, Асад Солтан оглы (1956—1991) — азербайджанский лётчик, Национальный Герой Азербайджана.
 Асадов, Вагиф Фирудин (1947—2022) — советский и азербайджанский режиссёр и актёр, народный артист Азербайджана (2006).
 Асадов, Васиф (род. 1965) — советский и азербайджанский легкоатлет.
 Асадов, Гейдар Ханыш оглы (род. 1959) — экс-министр сельского хозяйства Азербайджана.
 Асадов, Герай Лятиф оглы (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Асадов, Заур (род. 1982) — азербайджанский футболист.
 Асадов, Магомед Набиевич (1941—1991) — советский партийный и государственный деятель.
 Асадов, Малик Хамил оглы (1962—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Асадов, Мирумар (род. 1927) — мастер реставрации памятников архитектуры. 
 Асадов, Октай Сабир оглы (род. 1955) — спикер парламента Азербайджана.
 Асадов, Рафаэль Аваз оглы (1952—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Асадов, Саттар Меджид оглы (1910—1974) — советский и азербайджанский гельминтолог.
 Асадов, Сеймур Низами оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист.
 Асадов, Хикмат Асадович (1926 — после 1985) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Асадов, Шерзод Икромович (род. 1981) — узбекский дипломат. 
 Асадов, Эдуард Аркадьевич (1923—2004) — русский советский поэт и прозаик.
 Асадов, Эльчин Рафиг оглы (род. 1987) —  азербайджанский велогонщик, участник Европейских игр 2015 года, летних Олимпийских игр 2020 года.
 Асадов, Янар Анар-Оглы (род. 1995) — российский игрок в мини-футбол.

Асадова 
 Асадова (Сулейманова), Алагез Мамедали кызы (1920—1978) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Асадова, Наргиз Закировна (род. 1980) — российская журналистка.